Opaleniec (Góry Izerskie) (825 m n.p.m.) – szczyt w Górach Izerskich
 Opaleniec – wieś w woj. mazowieckim